Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie – czwarta, co do wielkości, parafia luterańska w diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, z siedzibą w Lublinie.
 Parafia Trójcy Świętej w Lublinie (rzymskokatolicka) – parafia rzymskokatolicka w Lublinie, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Lublin – Zachód.